

Ім'я 
 Кипріян Карфагенський (бл. 200—258)
 Кипріян з Антіохії († 304)
 Кипріан (митрополит Київський) (бл. 1330—1406)
  (1978), румуно-американський математик
 Кипріан (Чіпріан) Порумбеску (1853—1883), румунський композитор
  (1933—2020), румунський математик
 Кипріян (Казанджієв) (в миру Огнян Добринов Казанджієв, болг. Огнян Добринов Казанджиев; нар. 1976) — архієрей Болгарської православної церкви
 Урбанович Христофор-Кипріян (помер 1739) — військовий діяч, польський або за іншими джерелами білоруський шляхтич

Прізвище 
 Кипріян Мирон Володимирович (1930—2019) — головний художник Львівського театру ім. М. Заньковецької, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, лауреат премії імені В. Клеха (США)

Див. також 
 Чума Кипріяна